Phelps County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Phelps County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 92001745
 Phelps County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002242